Il doppio del torneo di tennis Tennis Channel Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Jonathan Erlich e Andy Ram 6–4, 4–6, 10–8.

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 2007
ATP Tour 2007